Řepeč – comune della Repubblica Ceca
 RePEc – Research Papers in Economics